Grand Slam har flere betydninger:

 Grand Slam i tennis – de fire mest prestigefyldte tennisturneringer i verden samt betegnelsen for at have vundet disse fire turneringer inden for samme kalenderår.
 Grand Slam (golf) i golf – de fire mest betydningsfulde golfturneringer i verden samt betegnelsen for en vinder af disse fire turneringer inden for samme kalenderår.
 Grand Slam (galop) – I amerikansk hestevæddeløb betegnelsen for de fire løb Kentucky Derby, Preakness Stakes, Belmont Stakes og Breeder's Cup Classic (både hingste, valakker og hopper) og betegnelsen for at vinde disse fire løb. For hopper udgøres Grand Slam af Kentucky Oaks, Black-Eye Susan Stakes, Acorn Stakes, and Breeder's Cup Distaff.

 Grand slam – betegnelsen for en særlig home run i baseball.